Els euteleòstoms (Euteleostomi, gr. "teleòstoms verdaders") són un clade de vertebrats gnatostomats que es caracteritzen per la presència d'esquelet ossi. Els euteleòstoms es poden comparar amb els osteïctis (peixos ossis).

Taxonomia 
Els euteleòstoms contenen els següents subgrups:

Actinopterygii

 Actinopteri
Chondrostei
Neopterygii
 Cladistia
Polypteriformes

Sarcopterygii

 Actinistia
Coelacanthiformes
 Dipnoi
 Tetrapodomorpha

Filogènia 
Els euteleòstoms es poden comparar amb els osteïctis. En paleontologia, els dos termes són sinònims. Segons la cladística, no son termes equivalents ja que els euteleòstoms inclouen els peixos ossis més el seus descendents, els tetràpodes terrestres que van evolucionar a partir de peixos amb aletes lobulades (sarcopterigis), mentre que el terme osteïctis només inclou els peixos i, per tant, es parafilètic. Tanmateix, s'han publicat articles amb arbres filogenètics que tracten els osteïctis com un clade que inclou els tetràpodes, és a dir, considera osteïctis i euteleòstoms com a sinònims. El nom Euteleostomi va ser creat com a alternativa monofilètica i inclou de forma inequívoca els tetràpodes vius.

El següent cladograma mostra la filogènia dels osteïctis actuals, incloent-hi els tetràpodes.

Referències